Кутишки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кутишки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Кутишки — хутор в Островецком районе Гродненской области.